3-й Чемпионат мира по индор-хоккею среди женщин (The 2011 Women’s Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индор-хоккею среди женщин 2011) проводился с 8 по 13 февраля 2011 года на стадионе «Poznan International Fair Exhibition Hall» в городе Познань, Польша. Одновременно там же проводился и чемпионат мира среди мужчин.

Чемпионом стала сборная Германии (во второй раз в своей истории), победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 4:2. Бронзовым призёром стала сборная Украины, победившая в матче за третье место сборную Белоруссии со счётом 4:2.

Впервые на этом чемпионате мира были представлены сборные со всех пяти континентов.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин 2011

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org)

2011
2011 год в хоккее на траве
Спорт в Польше в 2011 году
Февраль 2011 года
Хоккей на траве в Польше
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Познани